Плейбук ( — «сборник пьес») — может означать:

  — планшетный компьютер от BlackBerry.
  — телесериал.
  — телевизионное шоу, транслировалось на Spike TV.